Johann Franz (senior) – przewodnik tatrzański (1863–1939)
 Johann Franz (junior) – przewodnik tatrzański (1893–1915)